Carlos I de Finlandia, nacido Federico Carlos de Hesse-Kassel (Panker, 1 de mayo de 1868 - Kassel, 28 de mayo de 1940), fue un príncipe alemán de Hesse, hijo del príncipe Federico de Hesse-Kassel y de la princesa Ana de Prusia. Fue elegido rey de Finlandia el 9 de octubre de 1918, pero nunca subió al trono debido a la derrota de Alemania en la Primera Guerra Mundial. El mes de diciembre del mismo año, envió una carta anunciando su abdicación cuando aún no había pisado Finlandia. Para entonces, el príncipe ya había empezado a estudiar finlandés y la cultura del país.  El emperador Guillermo II de Alemania era su cuñado.

Matrimonio y descendencia 

Se casó con la princesa Margarita de Prusia y tuvieron seis hijos, todos varones.

En la época de la boda, el príncipe Federico Carlos no era todavía la cabeza de la Casa de Hesse-Kassel. Éste le fue otorgado cuando su hermano mayor Alejandro Federico abdicó para casarse con una plebeya. El trato del príncipe Federico fue ascendido al de Alteza, en cuanto el de Margarita lo fue al de Alteza Real.

Sus hijos fueron (hubo dos pares de gemelos):

 Federico de Hesse-Kassel (1893-1916). Muerto en la Primera Guerra Mundial.
Maximiliano de Hesse-Kassel (1894-1914). Muerto en la Primera Guerra Mundial.
 Felipe de Hesse-Kassel (1896-1980). Casado con la princesa Mafalda de Saboya.
 Wolfgang de Hesse-Kassel (1896-1989). Gemelo con el anterior. Casado con la princesa María Alejandra de Baden. Sin descendencia.
 Ricardo de Hesse-Kassel (1901-1969). Falleció soltero y sin descendencia.
 Cristóbal de Hesse-Kassel (1901-1943). Gemelo con el anterior. Casado con la princesa Sofía de Grecia y Dinamarca. Con descendencia. Muerto en la Segunda Guerra Mundial.

Honores

Ancestros

Referencias 

Príncipes Electores de Hesse
Nobles de Alemania del siglo XIX
Nobles de Alemania del siglo XX
Landgraves de Hesse-Kassel
Personas de la Provincia de Schleswig-Holstein